Het ATP-toernooi van Halle 2013 (met de officiële naam Gerry Weber Open) werd van 11 tot en met 16 juni gespeeld in de Duitse stad Halle. De wedstrijden werden gespeeld op grasbanen van het Gerry-Weber-Stadion.

Roger Federer werd de winnaar in het enkelspel en het duo Santiago González / Scott Lipsky won het dubbelspel.

Het toernooi van 2013 trok 107.900 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Halle
ATP-toernooi van Halle